Джон Обі Мікел (* 1987) — нігерійський футболіст, опорний півзахисник клубу «Сток Сіті».
 Ігнасі Мікел (* 1992) — іспанський футболіст, центральний захисник «Леганеса». Виступав у молодіжній збірній Іспанії.